Stifter steht für:

 Stifter, Gründerperson

Stifter ist der Familienname folgender Personen

 Adalbert Stifter (1805–1868), österreichischer Schriftsteller, Lyriker, Maler und Pädagoge
 Alfred Stifter (1904–2003), österreichischer Kunstpädagoge und Glasmaler
 David Stifter (* 1971), österreichischer Keltologe
 Georg Stifter (* 1940), österreichischer Kunstpädagoge, Maler, Grafiker, Objektkünstler und Hochschullehrer
 Magnus Stifter (1878–1943), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Moritz Stifter (1857–1905), österreichischer Genremaler 
 Wolfgang Stifter (* 1946), österreichischer Maler, Grafiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 der Stifter
 Stifterl, kleine Weinflasche